Navy Island kan syfta på följande platser:

Jamaica 

 Navy Island (ö i Jamaica), Parish of Portland,

Kanada 

 Navy Island (halvö), New Brunswick, Saint John County, 
 Navy Island, ö i Ontario,  

Robotskapade Jamaicaförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar